Mittellinie steht für:
 die in einer Technischen Zeichnung dargestellte Symmetrieachse von in der Ebene oder im Raum symmetrischen Bauteilen (bei rotationssymmetrischen Bauteilen ist sie gleichzeitig die Darstellung der Rotationsachse)
 eine Längsmarkierung im Straßenbau, siehe Fahrbahnmarkierung#Längsmarkierungen
 die Linie, die Buchstaben ohne Oberlänge nach oben hin begrenzt, siehe Liniensystem (Typografie)
 einen Kennwert der Oberflächenphysik, siehe Rauheit#Rauheitskennwerte am Profil
 eine gedachte Linie in der Mitte einer Treppe, siehe Treppe#Begriffe im Treppenbau
 eine gedachte Linie in der Mitte eines Flusses, siehe Staatsgebiet#Flussgrenze
 In der Organisationstheorie das Mittelmanagement, siehe Konfiguration von Mintzberg
 Im Flugzeugbau die Skelettlinie
 für die frontale Sicht auf die Medianebene in der Anatomie, siehe Sagittalebene
 eine Markierung auf einem Spielfeld, siehe
Eishockey#Spielfeld
Fechtbahn beim Fechten
Fußballregeln#Spielfeld
Handballregeln#Spielflächen
Rugby-Union-Regeln#Linien
Sitzball#Regel 1: Spielfeld

Siehe auch: